Абрамов Іван Васильович (1942)  — радянський та російський вчений-технолог.
 Абрамов Іван Іванович — актор і режисер, народний артист СРСР.
 Абрамов Іван Свиридонович — фольклорист, етнограф, історик, літературознавець, краєзнавець.